Breakout, lengyel együttes (1968-1982)
 Breakout, a Spyro Gyra albuma (1986)
 Breakout, a Swing Out Sister dala (1986)
 Breakout, Miley Cyrus albuma (2008)
 Breakout, Miley Cyrus dala (2008)